UAL est un sigle, qui signifie :
 Unité arithmétique et logique (en anglais, ALU : aritmetic and logical unit) ;
 Union athlétique libournaise, un club de rugby français basé à Libourne, en Gironde ;
 Unité administrative locale (en anglais Local administrative unit, LAU) : quatrième et cinquième niveau de découpage administratif de la Nomenclature des unités territoriales statistiques (NUTS).
 University of the Arts London (UAL)

UAL est un code, qui signifie :
 United Airlines (États-Unis), selon le code OACI des compagnies aériennes
selon le code AITA des compagnies aériennes, United Airlines a pour code UA

Code